Op het wereldkampioenschap badminton in 2007 speelden de mannen in het dubbelspel van 13 tot en met 19 augustus. De als derde geplaatste Indonesiërs Markis Kido en Hendra Setiawan wonnen het toernooi door in de finale de als dertiende geplaatste Koreanen Jung Jae-sung en Lee Yong-dae te verslaan.

Plaatsingslijst

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2007